Лорес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лорес, Хулио (1908—1945) — перуанский футболист, нападающий.
 Лорес, Юрий Львович (род. 1951) — советский и российский поэт, автор и исполнитель песен.